Пами — фараон ливийского происхождения из XXII династии Древнего Египта, правивший на протяжении неполных семи лет в 773—767 годах до н. э.

Имя Пами («Кот») указывает на связь с культом солнечной богини-кошки Бастет.

Степень родства Пами и его непосредственного предшественника Шешонка IV неясна. Высказывались предположения о тождественности Пами и «Великого вождя мешвеш (ливийцев)» Пимая, третьего сына Шешонка III. Против такого вывода свидетельствует разная этимология этих имён, а также заключение, что в таком случае Шешонку III наследовал бы не Шешонк IV с неопределёнными правами на престол, а Пами.

Некоторые сведения о Пами почерпнуты из стел в захоронении быков-Аписов в Серапеуме. При Пами мумификации здесь были подвергнуты два Аписа — на втором и шестом году правления. Первый Апис прожил в своём статусе целых 26 лет, с 28 года правления Шешонка III по 2 год правления Пами. Дата смерти второго на шестом году правления Пами до последнего времени считалась последним свидетельством деятельности этого фараона. Однако открытые коллективом археологов университета Монпелье в 1998 году «Гелиопольские анналы Третьего переходного периода» заставили пересмотреть устоявшиеся взгляды на длительность правления Пами, которая оказалась длиннее как минимум на один год — до семи или восьми лет.

Пами наследовал его сын Шешонк V, предпоследний фараон XXII династии.

Имя

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пами на сайте antikforever.com 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXII династии
Правители Африки VIII века до н. э.
Персоналии по алфавиту